

Новопіщанська сільська рада — сільське поселення, Бурлинський район, Алтайський край
 Новопіщанська сільська рада — сільське поселення, Чистоозерний район, Новосибірська область